VGHS ist die Abkürzung für:
 Flughafen Dhaka nach dem ICAO-Code
 Video Game High School, eine Webserie unter anderem von Freddie Wong

Abkürzung